Hernando de Aragón y Gurrea, de la Orden del Císter (Zaragoza, 25 de julio de 1498 - 29 de enero de 1575) fue un religioso, humanista, historiador y político aragonés, arzobispo de Zaragoza (1539-1575) y Virrey de Aragón (1566-1575).

Biografía 
Hijo del arzobispo Alonso de Aragón y de Ana de Gurrea y nieto bastardo de Fernando II el Católico. Aunque llamado en origen a formar parte de las milicias, se enclaustró en el Monasterio cisterciense de Piedra para seguir su vocación religiosa y donde fue ordenado en 1524. Carlos V lo promovió abad del Monasterio de Veruela en las Cortes de Aragón para, más tarde, nombrarle arzobispo de Zaragoza, siendo además elevado al rango de Visitador General de la Orden del Císter.

Fue un gran mecenas y promotor del arte en el Reino de Aragón durante el siglo XVI, donde destacó su especial preocupación por la Seo de Zaragoza, cuyas capillas de San Bernardo (donde se encuentra enterrado) y de San Benito fueron construidas y decoradas a instancias suyas y pagadas de su propio dinero. Propuso también la construcción de la Lonja de Zaragoza. Mandó edificar la Cartuja del Aula Dei. También destacó en su faceta como historiador (llegó a ser Cronista Oficial de Zaragoza), con una Historia de los Reyes de Aragón.

Tuvo un hijo con María Jiménez Cerdán, de nombre Pedro, Señor de Ballobar, y origen de la familia Quinto-Ballobar.

Ancestros

Referencias
 Catholic hierarchy
 Hernando de Aragón (Arzobispo), página del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Don Hernando de Aragón, Universidad de Zaragoza.
 El Arzobispo Don Hernando de Aragón y la capilla de San Bernado, Red Aragón.
 Hernando de Aragón en la Gran Enciclopedia Aragonesa

Bibliografía
 Miguel García, Isidoro, "La Diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de don Hernando de Aragón (1539-1575)", Zaragoza, Fundación Teresa de Jesús - Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2015, 1.ª, 2 vols., 1.200 pp.

Enlaces externos 
 

Hernando Aragón
Hernando Aragón
Virreyes de Aragón
Nobles de Zaragoza
Cistercienses de España del siglo XVI
Arzobispos de Zaragoza
Hernando Aragón
Obispos de España del siglo XVI
Políticos de Zaragoza
Sepultados en la Catedral del Salvador de Zaragoza
Nacidos en Zaragoza
Abades de Veruela